

Sigle 
 Total Quality Management

Codici 
 tqm – codice ISO 639-3 della lingua turumsa

Altri progetti